Sampras ist der Familienname folgender Personen:

 Pete Sampras (* 1971), US-amerikanischer Profi-Tennisspieler
 Stella Sampras (* 1969), US-amerikanische Tennisspielerin